Alfa Romeo GTV/Spider
 Lamborghini 350 GTV
 GTV (Global TV)
 Global Tamil Vision
 GTV-9
 GTV35
 Gamer's TeleVision
 kod IATA dla Aerogaviota